Commande LQG, en automatique, une méthode de calcul (Commande linéaire quadratique gaussienne dite commande LQG)
Huge-LQG, en astronomie, également appelé U1.27, un immense amas de quasars composé de 73 quasars
Loop Quantum Gravity, la Gravitation quantique à boucles, une théorie de la gravitation quantique